«Охотники за древностями» () — англо-канадский фантастико-приключенческий телесериал. Главные роли исполняют Тиа Каррере и Кристиен Энхолт. Актриса Линди Бут также принимала участие в съёмках первых двух сезонов; её заменили на Таню Рейчерт, сыгравшую находчивую секретаршу Карен Петруски в третьем сезоне. К созданию сериала побудил успех видеоигры «Лара Крофт».

Сериал шёл в США три сезона, с 1999 по 2002 года. После завершения полных трёх сезонов, 66-серийный контракт не был продлён.

Сюжет 
Сюжет завязывается вокруг Сидни Фокс, профессора и, в первую очередь, постоянно путешествующую по всему миру «охотницу за древностями» в поисках древних артефактов, с целью возвращения их в музеи и/или потомкам их прежних владельцев. Ей помогают её ассистент-лингвист Найджел Бэйли и легкомысленная секретарша Клаудия. Сидни часто приходится соперничать с другими охотниками, занимающимися этим ради денег.

Актёрский состав 
 Тиа Каррере — профессор Сидни Фокс
 Кристиен Энхолт — Найджел Бейли
 Линди Бут — Клаудия
 Таня Ричерт — Карен
 Криспин Бонэм-Картер — Престон Бэйли
 Эд Стоппард — Лорен Хэйлзан

Эпизоды сериала

1 сезон

2 сезон

3 сезон 

Все названия эпизодов, реликвий,  Дополнительных деталей и Других мест указаны по версии СТС

Примечания

Ссылки 

 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы Канады 1999 года
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Германии 1999 года
Приключенческие телесериалы Франции
Приключенческие телесериалы Канады
Фантастические телесериалы Франции
Фантастические телесериалы Канады
Телесериалы M6
Телесериалы Gaumont Television